Massacre – miasto we Wspólnocie Dominiki
 Massacre – amerykański zespół rockowy
 Massacre – amerykański zespół deathmetalowy